Cristina Pérez puede referirse a:

 Cristina Pérez Díaz (1965-), atleta poseedora del récord de España de 400 metros vallas;
 Cristina Alejandra Pérez (1973-), periodista argentina.